Die League of Ireland 1980/81 war die 60. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Limerick FC.

Athlone Town gewann zum ersten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1981
Fußballsaison 1980/81